Die Egyptian Premier League 1982/83 war die 27. Saison der Egyptian Premier League, der höchsten ägyptischen Meisterschaft im Fußball. Meister wurde zum ersten und bis dato einzigen Mal al Mokawloon Al Arab. Die Anzahl der Mannschaften wurde von 14 auf zwölf verringert. Domiat Club und Gazl Domiyat stiegen ab. Neu in der Liga waren Al Koroum und Domiat Club.

Modus 

Jede der 12 Mannschaften spielten je zweimal gegeneinander.

Tabelle

Einzelnachweise 

Egyptian-Premier-League-Saison
Fußballsaison 1982/83